Als Schweißfieber wurde bezeichnet:

 Englischer Schweiß (sudor anglicus) (1485 bis 1578) 
 Picardsches Schweißfieber (1718 bis 1861)
 Tuberkulose

Siehe auch: Schweißfriesel